Япония на летних Олимпийских играх 2020 года являлась страной-хозяйкой и приняла участие во всех видах спорта, включённых программу Игр. В состав сборной вошли 556 спортсменов. Это самая многочисленная делегация в истории выступления страны на Олимпийских играх.

В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год. В состав сборной войдут около 500 спортсменов. Токио во второй раз в истории принял у себя Олимпийские игры, ранее здесь проходили Игры 1964 года.

Олимпийский комитет Японии заплатит в виде призовых медалистам олимпиады: золотым медалистам — 5 000 000 иен (около $45 501); серебряным медалистам — 2 000 000 иен (около $18 203); бронзовым медалистам — 1 000 000 иен (около $9 101). Также если олимпийская бейсбольная команда Японии выиграет золото, все 24 игрока дополнительно получат: золотым медалистам — 5 000 000 иен (около $45 501); серебряным медалистам — 2 000 000 иен (около $18 203); бронзовым медалистам — 1 000 000 иен.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Японии стали игрок клуба НБА «Вашингтон Уизардс» баскетболист Руи Хатимура и двукратная чемпионка мира по вольной борьбе Юи Сусаки, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено каратисту Рё Киюна, ставшему олимпийским чемпионом в технике ката.

По итогам соревнований на счету японских спортсменов было 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медали, что позволило сборной Японии занять 3-е место в неофициальном медальном зачёте. Сборная Японии существенно обновила свои лучшие результаты по количеству золотых наград и общему количеству медалей. Ранее японским спортсменом удавалось завоевать на одних Играх максимум 16 золотых наград (Токио-1964 и Афины-2004) и 41 медаль в общем (Рио-де-Жанейро-2016).

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Квота 1
 Квота 2

  Бадминтон
 Юта Ватанабэ
 Такэси Камура
 Кэнто Момота
 Кэйго Сонода
 Канта Цунэяма
 Хироюки Эндо
 Маю Мацумото
 Вакана Нагахара
 Нодзоми Окухара
 Юки Фукусима
 Ариса Хигасино
 Саяки Хирота
 Аканэ Ямагути

Баскетбол
  Баскетбол
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

  Баскетбол 3×3
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Стефани Мавули
 Риса Нисиока
 Мио Синодзаки
 Май Ямамото

  Бейсбол
 Квота
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

  Бокс
 Юито Мориваки
 Дайсукэ Наримацу
 Сэвон Окадзава
 Рёмэй Танака
 Сэна Ириэ
 Цукими Намики

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Велоспорт-маунтинбайк
 Квота 1
 Квота 2

  Водное поло
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22

  Волейбол
 Квота
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

  Гандбол
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28

  Конный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9

  Парусный спорт
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15

  Плавание
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8

  Пляжный волейбол
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Прыжки в воду
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10

  Регби-7
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

 Софтбол
 Харука Агацума
 Мана Ацуми
 Миу Гото
 Юка Итигути
 Хитоми Кавабата
 Наю Киёхара
 Юкиё Минэ
 Саяка Мори
 Минори Наито
 Юкико Уэно
 Ямато Фудзита
 Нодока Харада
 Эри Ямада
 Саки Ямадзаки
 Ю Ямамото

  Спортивная гимнастика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Стрельба
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12

  Стрельба из лука
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6

 Футбол
 Рицу Доан
 Мая Ёсида
 Ко Итакура
 Такэфуса Кубо
 Коки Матида
 Дайдзэн Маэда
 Кодзи Миёси
 Каору Митома
 Юта Накаяма
 Кэйсуке Осако
 Хироки Сакаи
 Юки Сома
 Дзион Судзуки
 Аюму Сэко
 Ао Танака
 Косэй Тани
 Такэхиро Томиясу
 Аясэ Уэда
 Дайки Хасиока
 Рэо Хататэ
 Даити Хаяси
 Ватару Эндо
 Мана Ивабути
 Сакико Икэда
 Момока Киносита
 Саки Кумагаи
 Нанами Китамура
 Моэка Минами
 Асато Миягава
 Сиори Мияки
 Эми Накадзима
 Наруми Миура
 Юка Момики
 Риса Симидзу
 Юдзухо Сиокоси
 Юйка Сугасава
 Хина Сугита
 Саори Такарада
 Мина Танака
 Юи Хасэгава
 Хонока Хаяси
 Тика Хирао
 Дзюн Эндо
 Аяка Ямасита

 Хоккей на траве
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32

 Художественная гимнастика
 Квота 1

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования по академической гребле пройдут с 24 по 31 июля в акватории Токийского залива. По сравнению с прошлыми Играми в программе соревнований произошли изменения. В июне 2017 года МОК, в рамках проводимой политики гендерного равенства, утвердил решение о замене соревнований в мужских легковесных четвёрках на женские четвёрки распашные. Впервые в истории количество дисциплин у мужчин и женщин в олимпийской программе академической гребли стало равным.

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

Сборная Японии, как принимающая страна, получила право выставить, как минимум двух спортсменов в соревнованиях одиночек, при условии, что японские гребцы, не смогут отобраться больше ни в одной из других дисциплин.

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Соревнования по бадминтону пройдут с 25 июля по 3 августа во дворце спорта Мусасино Форест. Квалификация на Игры осуществляется на основании рейтинга BWF. Сборная Японии, как принимающая страна, получила право выставить, как минимум двух спортсменов в одиночном разряде, при условии, что японские бадминтонисты, не смогут отобраться на Игры через мировой рейтинг.

Одиночный разряд

Баскетбол

Баскетбол 

Мужчины

Мужская сборная Японии квалифицировалась на Игры на правах принимающей страны, получив на это специальное разрешение FIBA. Последний раз мужская сборная участвовала в Олимпийских играх в 1976 году.
Состав
Результаты
 Групповой этап (Группа C)

Женщины

Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры на правах принимающей страны, получив на это специальное разрешение FIBA. Впервые женская сборная выступит на двух подряд Олимпийских играх.
Состав
Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Баскетбол 3×3 
9 июня 2017 года Исполком Международного олимпийского комитета принял решение включить баскетбол 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На Играх выступят по 8 сборных у мужчин и женщин. Квалификация осуществлялась по результатам мирового рейтинга и квалификационных турниров.

Соревнования проходили на юге Токио в городском спортивном парке Аоми. В заявку каждой сборной можно было включить по 4 баскетболиста. Длительность каждого матча составляла 10 минут или до того момента, пока одна из сборных не набирала 21 очко.

Мужчины

Мужская сборная Японии по баскетболу 3×3 гарантировала себе участие в Олимпийских играх на правах принимающей страны.
Результаты
 Групповой этап

Женщины

Женская сборная Японии по баскетболу 3×3 не смогла получить прямую путёвку на Олимпийские игры, как принимающая страна, поскольку, как и мужская сборная не попала в число четырёх сильнейших стран в мировом рейтинге ФИБА, а по правилам квалификации гарантированную путёвку для страны-организатора получает только одна команда, которая заняла в своём рейтинге более высокую позицию. Женская сборная Японии заняла в нём 11-е место, а мужская 9-е. Олимпийскую лицензию женская сборная Японии смогла завоевать, обыграв в матче за 3-е место квалификационного турнира в австрийском Граце сборную Испании 20:18.
Состав

* Место в индивидуальном мировом рейтинге FIBA 3×3 на 6 июня 2021 года.
Результаты
 Групповой этап

Бейсбол / Софтбол

Бейсбол 

В 2016 году было принято решение о возвращении мужского бейсбола в программу Олимпийских игр. Последний раз бейсбол был представлен на Играх 2008 года. В отличие от предыдущих Игр, в 2020 году в олимпийских соревнованиях выступят только 6 сборных. Сборная Японии по бейсболу квалифицировалась на Игры, как принимающая страна.

Софтбол 

В 2016 году было принято решение о возвращении женского софтбола в программу Олимпийских игр. Последний раз софтбол был представлен на Играх 2008 года. В отличие от предыдущих Игр, в 2020 году в олимпийских соревнованиях выступили только 6 сборных. Сборная Японии по софтболу квалифицировалась на Игры, как принимающая страна. В 2004 и 2008 году японские софтболистки становились чемпионками Олимпийских игр.
Результаты
 Групповой этап
На групповом этапе участвовали 6 национальных сборных, которые играли по системе каждый с каждым. По итогам группового раунда две сильнейшие сборные выходили в финал соревнований, а сборные, занявшие на предварительном этапе 3-е и 4-е места участвовали в матче за бронзовую медаль.

 Финал

Итог: по результатам соревнований женская сборная Японии по софтболу стала олимпийскими чемпионами .

Велоспорт 

Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2020 пройдут с 25 июля по 9 августа.

Шоссе 
Соревнования в шоссейных велогонках на Играх 2020 года пройдут с 25 по 29 июля. Старт соревнований будет происходить в парке Мусасиномори. Большая часть дистанции будет располагаться за пределами Токио, в том числе и на трассе формулы-1 Фудзи Спидвей. Дистанция шоссейной гонки у мужчин составит 234 км, а у женщин — 137 км.

Основным критерием отбора стран для участия в Олимпийских играх стал мировой рейтинг UCI, сформированный по результатам квалификационных соревнований в период с 22 октября 2018 года по 22 октября 2019 года. Также небольшая часть квот была распределена по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2019 года.

Сборная Японии, как принимающая страна, получила право выставить, как минимум двух спортсменов в группововых шоссейных гонках, как у мужчин, так и у женщин, при условии, что японские велосипедисты, не смогут отобраться на Игры через мировой рейтинг.
Мужчины

Женщины

Маунтинбайк 
Соревнования в маунтинбайке на Играх 2020 года пройдут 27 и 28 июля. Основным критерием отбора стран для участия в Олимпийских играх стал олимпийский квалификационный рейтинг UCI, сформированный по результатам квалификационных соревнований в период с 28 мая 2019 года по 27 мая 2020 года. Также небольшая часть квот была распределена по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2019 года, причём две квоты были разыграны между спортсменами не старше 23 лет.

Сборная Японии, как принимающая страна, получила право выставить, как минимум двух спортсменов — по одному в мужском и женском зачёте, при условии, что японские велосипедисты, не смогут отобраться на Игры через мировой рейтинг. Япония остаётся одной из стран, спортсмены которой выступали в маунтинбайке на всех Олимпийских играх, начиная с 1996 года, когда маунтинбайк впервые был включён в олимпийскую программу.

Мужчины

Женщины

Водные виды спорта

Водное поло 

Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 25 июля по 9 августа в международном плавательном центре Тацуми.

Мужчины 

Мужская сборная Японии квалифицировалась на Игры, как принимающая страна, согласно правилу FINA BL 9.3.10.1.4. Японская сборная примет участие в Олимпийских играх во второй раз подряд, причём до этого японские ватерполисты последний раз выступали на Играх в 1984 году.
Результаты
 Групповой этап (Группа A)

 Женщины 

Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры, как принимающая страна, согласно правилу FINA BL 9.3.10.3.4. Для японской сборной Игры в Токио станут дебютными.
Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Волейбол

Волейбол 
Мужчины
 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Женщины
 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Гандбол 

Мужчины

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Женщины

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Регби-7 

Мужчины
 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Женщины
 Результаты
 Групповой этап (Группа C)

Футбол 

Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек.

Мужчины

Соревнования в мужском футболе прошли с 22 июля по 7 августа. В связи с переносом Олимпийских игр в мужском турнире приняли участие сборные, составленные из игроков не старше 24 лет (родившиеся после 1 января 1997 года), а не 23 как на всех предыдущих Играх. Также в заявку могли войти не более 3 футболистов старше этого возраста. Олимпийская сборная Японии по футболу квалифицировалась на Игры как страна-хозяйка. Японские футболисты в седьмой раз подряд приняли участие в мужском олимпийском турнире.

Состав
окончательный состав олимпийской сборной был объявлен 22 июня 2021 года.

Результаты
 Групповой этап (группа A)

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

Итог: по результатам мужского футбольного турнира олимпийская сборная Японии по футболу заняла 4-е место.

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Женская сборная Японии по футболу квалифицировалась на Игры как страна-хозяйка. Сборная Японии вернулась на Олимпийские игры, пропустив Игры 2012 года.

Состав
Финальный состав олимпийской сборной был объявлен 18 июля 2021 года.

Результаты
 Групповой этап (группа E)

Сборная Японии квалифицировалась в четвертьфинал, как лучшая команда среди третьих мест.
 Четвертьфинал

Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Японии по футболу заняла 8-е место.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Японии на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Японии на сайте Olympedia.org
 Олимпийский комитет Японии
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года
Спорт в Японии в 2021 году